Elżbieta Adamiak – polska piosenkarka z kręgu poezji śpiewanej
 Elżbieta Adamiak – teolożka